Die 6. Schacholympiade fand vom 16. bis 31. August 1935 in Warschau (Polen) statt.

Übersicht 

Es nahmen 20 Mannschaften teil, die in einem Rundenturnier den Olympiasieger ermittelten. Estland und Irland sowie das Mandatsgebiet Palästina waren erstmals im Starterfeld. Deutschland war dieses Mal nicht vertreten. 99 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb. Das Mannschaftsturnier wurde mit Vierermannschaften ausgetragen, wobei ein Ersatzspieler erlaubt war. Das Offizierskasino der Garnison in Warschau war Austragungsort.

Chef des Organisationskomitees war Bronisław Nakoniecznikoff-Klukowski aus Polen. Als Turnierdirektor fungierte Dawid Przepiórka aus Polen. Die Bedenkzeit betrug zwei Stunden für 36 Züge, danach eine Stunde für jeweils 18 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP), Zahl der Siege (+), direktem Vergleich, Bergersystem und Münzwurf entschieden.

Im Rahmen der Schacholympiade fand auch die Schachweltmeisterschaft der Frauen 1935 statt.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||BP||MP||+||=||-
|-
|1||USA||USA||●||1½||2½||1||3||2½||2½||2½||2½||3½||3½||2½||3½||2½||3½||3||4||3½||3½||3||54||34||17||0||2
|-
|2||Schweden||SWE||2½||●||1½||2||2||1½||2||3½||2½||3½||3||2½||2½||3||3||3||4||4||3||3½||52½||31||14||3||2
|-
|3||Polen||POL||1½||2½||●||2½||2||1½||2||2||3||2½||3½||3½||3||2½||3||3||2||4||4||4||52||30||13||4||2
|-
|4||Ungarn||HUN||3||2||1½||●||2||3||2||1½||3||2½||3||2½||2½||2½||3½||3½||3||3½||3½||3||51||31||14||3||2
|-
|5||Tschechoslowakei||CSR||1||2||2||2||●||2||2||2½||2||3||3||2||4||3||2||3½||2½||3||3½||4||49||28||10||8||1
|-
|6||Jugoslawien||YUG||1½||2½||2½||1||2||●||1||2||2||3||3||2½||2½||3||3||2½||3||3||1½||4||45½||27||12||3||4
|-
|7||Österreich||AUT||1½||2||2||2||2||3||●||2||1½||2||2||2½||1½||2||3||2½||1½||3||3½||4||43½||22||7||8||4
|-
|8||Argentinien||ARG||1½||½||2||2½||1½||2||2||●||1||2½||2½||2||1½||2½||2½||3||2½||3½||3½||3||42||24||10||4||5
|-
|9||Lettland||LAT||1½||1½||1||1||2||2||2½||3||●||2||1½||1||2½||1½||3||3||3||3½||2½||3||41||21||9||3||7
|-
|10||Frankreich||FRA||½||½||1½||1½||1||1||2||1½||2||●||2½||2½||1½||2||3||3||2||2||4||4||38||17||6||5||8
|-
|11||Estland||EST||½||1||½||1||1||1||2||1½||2½||1½||●||1½||1½||2||2½||3½||3½||4||3||3½||37½||16||7||2||10
|-
|12||Großbritannien||ENG||1½||1½||½||1½||2||1½||1½||2||3||1½||2½||●||3||1½||2½||1||1½||3||2||3½||37||15||6||3||10
|-
|13||Finnland||FIN||½||1½||1||1½||0||1½||2½||2½||1½||2½||2½||1||●||2||2||2||4||1||3½||2||35||16||6||4||9
|-
|14||Litauen||LTU||1½||1||1½||1½||1||1||2||1½||2½||2||2||2½||2||●||1½||2||1½||1||3||3||34||13||4||5||10
|-
|15||Palästina||ISR||½||1||1||½||2||1||1||1½||1||1||1½||1½||2||2½||●||2||2½||2||3½||4||32||12||4||4||11
|-
|16||Dänemark||DEN||1||1||1||½||½||1½||1½||1||1||1||½||3||2||2||2||●||3½||3||2||3½||31½||12||4||4||11
|-
|17||Rumänien||ROM||0||0||2||1||1½||1||2½||1½||1||2||½||2½||0||2½||1½||½||●||2||3||2½||27½||13||5||3||11
|-
|18||Italien||ITA||½||0||0||½||1||1||1||½||½||2||0||1||3||3||2||1||2||●||1½||3½||24||9||3||3||13
|-
|19||Schweiz||SUI||½||1||0||½||½||2½||½||½||1½||0||1||2||½||1||½||2||1||2½||●||3||21||8||3||2||14
|-
|20||Irland||IRL||1||½||0||1||0||0||0||1||1||0||½||½||2||1||0||½||1½||½||1||●||12||1||0||1||18
|}

Beste prozentuale Ergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||BP||Partien||%
|-
|colspan="6"|Brett 1
|-
|1||Flohr, Salomon||CSR||13||17||76,5
|-
|2||Alekhine, Alexander||FRA||12||17||70,6
|-
|3||Ståhlberg, Gideon||SWE||11½||17||67,6
|-
|3||Tartakower, Ksawery||POL||11½||17||67,6
|-
|colspan="6"|Brett 2
|-
|1||Lilienthal, Andor||HUN||15||19||78,9
|-
|2||Frydman, Paulin||POL||11½||16||71,9
|-
|3||Stoltz, Gösta||SWE||12||19||63,2
|-
|3||Bolbochán, Jacobo||ARG||12||19||63,2
|-
|colspan="6"|Brett 3
|-
|1||Eliskases, Erich||AUT||15||19||78,9
|-
|2||Havasi, Kornél||HUN||8||11||72,7
|-
|3||Kupchik, Abraham||USA||10||14||71,4
|-
|colspan="6"|Brett 4
|-
|1||Dake, Arthur William||USA||15½||18||86,1
|-
|2||Danielsson, Gösta||SWE||15||19||78,9
|-
|3||Trifunović, Petar||YUG||12½||16||78,1
|-
|colspan="6"|Reserve
|-
|1||Horowitz, Israel Albert||USA||12||15||80,0
|-
|2||Pelikán, Jiří||CSR||10½||15||70,0
|-
|3||Luckis, Markas||LTU||11||16||68,8
|}

Team aus den Vereinigten Staaten (Olympiasieger) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Fine, Reuben||9||17||52,9||10.
|-
|2||Marshall, Frank James||7½||12||62,5||5.
|-
|3||Kupchik, Abraham||10||14||71,4||3.
|-
|4||Dake, Arthur William||15½||18||86,1||1.
|-
|Reserve||Horowitz, Israel Albert||12||15||80,0||1.
|}

Team aus Schweden (Silbermedaille) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Ståhlberg, Gideon||11½||17||67,6||3.
|-
|2||Stoltz, Gösta||12||19||63,2||3.
|-
|3||Lundin, Erik||13½||19||71,1||4.
|-
|4||Danielsson, Gösta||15||19||78,9||2.
|-
|Reserve||Larsson, Ernst||½||2||25,0||
|}

Team aus Polen (Bronzemedaille) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Tartakower, Ksawery||11½||17||67,6||3.
|-
|2||Frydman, Paulin||11½||16||71,9||2.
|-
|3||Najdorf, Mieczysław||12||17||70,6||5.
|-
|4||Friedmann, Henryk||7½||12||62,5||6.
|-
|Reserve||Makarczyk, Kazimierz||9½||14||67,9||4.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 

 6th Chess Olympiad: Warsaw 1935 auf Olimpbase (englisch)

1935
Schachturnier
Schachveranstaltung 1935
Schachwettbewerb in Polen
Sportveranstaltung in Warschau